Tuk je lahko:
 Tuk Bjelopoljski (Hrvaška)
 Tuk Mrkopaljski (Hrvaška)
 Tuk Vojni (Hrvaška)
 Tuk, Rovišće (Hrvaška)
 Tuk, Vrbovsko (Hrvaška)